Клавий:

 Клавий, Христофор — германский математик и астроном.
 Клавий — древний лунный ударный кратер, расположенный в южной части видимой стороны Луны